

Letteratura 
 Basta – racconto di Samuel Beckett (1966)

Musica 
 Basta – album dei Quilapayún del 1969.
 Basta – album di Valentina Stella del 1996.
 Basta – album di Folke Rabe del 1994
 Basta! – singolo di L'Aura del 2008.
 Basta – singolo di Lorenzo Campani del 2017.

Persone
 Anna Basta – ginnasta italiana
 Giorgio Basta – generale italiano
 Dušan Basta – calciatore serbo
 Basta – rapper russo

Geografia
 Stará Bašta – comune della Slovacchia
 Nová Bašta – comune della Slovacchia
 Bajina Bašta – comune della Serbia

Altro
 ¡Basta Ya! – organizzazione popolare spagnola